Билборд R&B/хип хоп листа албума је листа коју објављује часопис Билборд, која рангира R&B и хип хоп албуме на основу продаје у Сједињеним Државама. Листу саставља Nielsen SoundScan, систем за праћење информација и продаје који су створили Мајк Фин и Мајк Шалет 1991. године. Име листе је промијењено из Топ R&B албуми 1999. године. Листа се први пут у часопису појавила 1965. године, такође је звана Топ црни албуми. У периоду 1969—1978 индетификован је као Соул листа. US топ R&B/хип хоп албуми прати албуме мирне олује, савременог урбана, соул музике, R&B-а, њу џек свинга, хип хопа и понекад хаус музичара.

Највише недеља на првом мјесту провели су албуми Ди-Ем-Екса Flesh of My Flesh, Blood of My Blood, FanMail TLC-а и Let There Be Eve...Ruff Ryders' First Lady од Ив, који су на првом мјесу провели по четири недеље. I Am... од Наса, Venni Vetti Vecci од Ja Rule, Mary од Мери Џеј Блајџ и 2001 од Dr. Dre-а провели су на првом мјесту листе по три недеље. По двије недеље на првом мјесту провели су албуми: Chyna Doll од Фоксија Брауна, Ryde or Die Vol. 1 од Руф Рајдерса, Can't Stay Away од Ту Шорта, Blackout! од Метод Мена и Радмена  и Tha Block Is Hot од Лил Вејна.

Први албум на листи био је албум Мистикала Ghetto Fabulous, 2. јануара; док је последњи албум на листи био албум Born Again од The Notorious B.I.G., 25. децембра.

Број 1 R&B/хип хоп албуми 1998. године

Вишеструко појављивање на првом мјесту

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт листе

1999
Музика у 1999.